Kanton Lorient-Centre
 Kanton Lorient-Nord
 Kanton Lorient-Sud